Mužský biatlonový sprint na 10 km na Zimních olympijských hrách 2022 v čínském Pekingu se konal 12. února 2022 v Čang-ťia-kchou běžeckém a biatlonovém centru.

Zlatou medaili z předcházejících olympijských her získal Němec Arnd Peiffer, který v březnu 2021 ukončil kariéru. Stříbrnou medaili obhajoval Čech Michal Krčmář, který dojel na 16. místě. Úřadujícím mistrem světa z této disciplíny byl Martin Ponsiluoma, který skončil šestý.

Vítězem se stal Nor Johannes Thingnes Bø, který získal na těchto olympijských hrách již třetí cenný kov. Zvítězil před lídrem celkového hodnocení světového poháru a vítězem vytrvalostního závodu Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem a svým bratrem Tarjeiem Bø, který při své čtvrté účasti na olympijských hrách získal vůbec první individuální medaili.

Program

Průběh závodu 
Zpočátku se udržoval v cíli jako první Rus Maxim Cvetkov, který zastřílel jako jeden z pěti závodníků obě položky bezchybně. Pak jej už na mezičasech předstihl Nor Johannes Thingnes Bø, který vleže zasáhl všechny terče, ale vstoje jednou chyboval. Měl však takový náskok, že i po trestném kole vyjížděl do posledního okruhu první o půl minuty dříve. Zde náskok ještě navýšil a v cíli průběžně vedl o 40 vteřin. Po něm startoval vedoucí závodník světového poháru Francouz Quentin Fillon Maillet. Ten udělal jednu chybu při střelbě vleže, ale vstoje už střílel bezchybně. Celkově však běžel pomaleji než Johannes Bø, a tak dojel do cíle téměř půl minuty za ním. Tarjei Bø udělal svoji jedinou střeleckou chybu na druhé střelbě a odjížděl z ní čtvrtý, sedm vteřin za Cvetkovem. Běžel však rychleji a Rusa v cíli předstihl o necelé dvě vteřiny.Michal Krčmář předvedl dobrý běžecký čas, ale vstoje nezasáhl poslední terč, což mu stačilo na 16. pozici v cíli. „I v trénincích cítím, že to můžu vestoje trochu pustit. Dneska jsem to pustil, i když pátá rána byla už extrém. Tu jsem měl odložit, ale jak jsem byl v závodě, tak jsem to nedokázal zpracovat,“ popsal to po závodě.
Rychleji než Krčmář běžel Mikuláš Karlík, který však při střelbě vstoje nezasáhl – stejně jak v předcházejícím vytrvalostním závodě – poslední tři terče a dojel na 28. místě. Jakub Štvrtecký a Adam Václavík udělali také tři střelecké chyby a dojeli na 58. a 59. pozici, čímž se také kvalifikovali do olympijského stíhacího závodu.

Výsledky

Reference 
 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2022